Strange Fruit bezeichnet:

 Strange Fruit, Jazz-Song von Billie Holiday
 Strange Fruit Records, 1980 von John Peel gegründetes Plattenlabel
 Strange Fruit, Name der fiktiven Pop-Gruppe im Film Still Crazy
 Strange Fruit (Film), Film von Kyle Schickner
 Strange Fruit (Kurzfilm), ein Kurzfilm von Seth Pinsker
 Strange Fruit (Roman), Roman (1944) von Lillian Smith